Дэнцу́ (; ) может означать:

 Дэнцу — небоскрёб в Токио, Япония.
 «Дэнцу» — театр в Токио.
 «Dentsu» — японский рекламно-коммуникационный холдинг.